L'édition 2021 du tournoi de tennis de Slovénie se déroule du 13 au , sur dur en extérieur. Elle appartient à la catégorie WTA 250.

Faits marquants

Forfaits

Lauréates 
L'italienne Jasmine Paolini remporte son 2e tournoi de la saison après celui remporté à Bol.

Primes et points

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Slovénie
 Saison 2021 de la WTA

Liens externes 
 Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 2021
Slovénie
Sport en Slovénie en 2021
Tennis en septembre 2021